Энлона́вты (от ) или уфона́вты (от ) — неизвестные существа, которые, по сообщениям «очевидцев», наблюдаются возле или же внутри неопознанных летающих объектов.

Известен вклад в изучение таких сообщений, сделанный Жаком Валле, на него довольно часто ссылаются в уфологической литературе.

Вид энлонавта 
Выделяют человекоподобных (гуманоиды) энлонавтов, у которых отмечается наличие двух «рук», двух «ног» и одной «головы». У гуманоидов может не наблюдаться чётко выделенной «головы», может быть, а может и не быть «шеи». «Руки» могут иметь вид человеческих, а могут выглядеть, как когтистые лапы, иметь подобие присосок, иногда рассказывали, что вместо рук у таких существ были «крылья» или нечто, ассоциируемое очевидцем с «механическими приспособлениями». «Ноги» энлонавтов могут быть неотличимыми от человеческих, хотя иногда кажутся негнущимися. В некоторых случаях «голова» энлонавта описывалась как непропорционально большая, часто с двумя-тремя «глазами», с «носом» или просто с «ноздрями», со «ртом», чаще всего маленьким и безгубым. «Глаза», обычно большие, могли иметь что-то похожее на вертикальные «зрачки», якобы могли светиться в темноте. Роста бывают самого разного: от 15 сантиметров до 5 метров.

Некоторые энлонавты описываются похожими на пресмыкающихся, земноводных, птиц, насекомых или роботов, хотя чаще всего у этих существ отмечалось наличие «нижних конечностей» для передвижения. «Кожа» таких существ может иметь разные оттенки и структуру, быть гладкой или чешуйчатой. Сообщалось и вовсе о «безголовых» энлонавтах.

Покровы энлонавтов 
Энлонавты могут быть коричневыми, серыми, чёрными, белыми, золотистыми, синими, зелёными, красными или отблёскивать, как металл. От энлонавтов мог исходить свет, могли светиться одни лишь «глаза». Есть рассказы и о «волосатых» энлонавтах.

Упоминалось также о некоей «одежде» на энлонавтах, которая может быть серебристым или радужным подобием комбинезона, часто речь идёт об «одежде», будто бы состоящей из единого, цельного куска материи безо всяких застёжек или молний. Есть упоминания о «доспехах», «купальных костюмах», о полупрозрачных «шлемах», «сумках», о подобиях старинных водолазных костюмов, «скафандрах». Рассказывалось и об «одежде», «как у пилота».

Карманы, пуговицы, молнии, швы на энлонавтах редки, если не сказать, что они и вовсе не замечены. Зато часто рассказывают о широких поясах неизвестного назначения на энлонавтах. О разного рода «шлемах» на таких существах сообщается довольно часто («стеклянный головной убор» или даже «шлем со стеклянной частью перед самым лицом»). Так, сообщалось, что в Висконсине видели, как с НЛО свисало что-то похожее на лифт или подъёмник, из которого вышел «человек» «с чем-то наподобие стеклянного аквариума-шара на голове», а в Аргентине в 1965 году будто бы видели, как некий «карлик» объявился около яйцевидного объекта в «шлеме», соединённом с НЛО тремя подобиями кабеля. «Обувь» на энлонавтах обычно лишена каблуков.

Поведение энлонавтов 
Энлонавты чаще всего наблюдаются ночами возле автомагистралей и в малонаселённых местах: пустынях, лесах, горах. По сообщениям, уфонавты избегают искусственного освещения. Некоторые очевидцы сообщали, будто энлонавты совершали действия, расцениваемые как «починка» НЛО. Есть также рассказы, в которых «очевидцам» казалось, будто энлонавты подают им знаки. Если верить сообщениям, «обитатели НЛО» могли ходить, прыгать, летать, перемещаться иным экзотическим способом. Энлонавты бывали замечены за сбором различных предметов, как минимум в одном случае рассказывалось, что они пытались захватить собаку.

Абсурдное поведение энлонавтов 
Отмечено, что энлонавты, по словам очевидцев, могут совершать действия, кажущиеся абсурдными как для очевидцев, так и для уфологов: вступают в контакт, общаются с «очевидцами» (чаще всего на родном для «очевидцев» языке), собирают растения. В некоторых случаях рассказывалось, что энлонавты давали людям что-то съесть или выпить («блинчики» Саймонтона), к примеру, пирожное или бутылку содовой воды, или же сами просили у людей пищу или напиток, угощали их. Есть также сведения о лишённых смысла сообщениях от таких существ, об их вопросах, кажущихся очевидцам бессмысленными. (Например, американского фермера Гарри Уилкокса энлонавты, назвавшиеся пришельцами с Марса, расспрашивали об удобрениях; во Франции, в Раоне л’Этапе, якобы встретили «человека» как будто бы в куртке, сапогах и в шлеме пилота, который вышел к серому предмету с «антенной»; он принялся расспрашивать по-русски «очевидца», находится он в Испании или в Италии и как далеко от этого места находятся Германия, Марсель).
В прессе есть упоминание про НЛО в виде чёрного самолёта с надписью «Американские военные птицы», который летал в нарушение законов физики.
Остаются непонятными причины, почему возникают сообщения о подобных «несерьёзных» случаях. Как считает Жак Валле, который называет эту особенность поведения энлонавтов металогикой, таким образом некто пытается манипулировать людьми.

Взаимодействие энлонавтов с НЛО 
В случае с Моррисом Массе или Масс (описан Валле, упоминается в статье «Гуманоид») 1965 года в Валенсоле, Франция, энлонавты убегали в сторону НЛО по лучу света. Также, в Бразилии в 1963 году будто бы наблюдалось нечто человекоподобное, опускавшееся и поднимавшееся по лучу света, бьющему из НЛО.

В некоторых случаях энлонавты бывали замечены внутри полупрозрачных частей неопознанных летающих объектов. Энлонавты могли появляться с тех мест, куда опускаются НЛО. Также находились люди которые якобы видели, как неизвестные существа появлялись непосредственно из неопознанных объектов. Имеются и сообщения о том, как энлонавты уходили в сторону «приземления» НЛО, а то и вовсе исчезали внутри последних. Например, 6 ноября 1957 года Эверет Кларк из Данте, Теннесси, якобы видел, как две «женщины» и двое «мужчин» исчезли в продолговатом объекте, проходя непосредственно сквозь его поверхность. Ещё вариант: с того места, где скрылось неведомое человекоподобное существо, воспаряет неопознанный летающий объект.

Распространённым является сюжет о том, как энлонавты, по словам очевидцев, «ремонтируют» неопознанные летающие объекты — подобные случаи описаны ещё в XIX веке, в рассказах о «воздушных кораблях». К примеру, в «Chicago Chronicle» за 15 августа 1897 года пишется, что 14 апреля того же года в 1500, распугав скот, на владения Джона Руша опустился НЛО, из которого появилось 6 незнакомцев и начали нечто, похожее на ремонт. И уже 5 ноября 1957 года у Рейнгольда Шмидта в Небраске якобы остановилась автомашина неподалёку от серебристого сигарообразного объекта, из «люка» которого показался «человек», сообщивший Шмидту, что пока идёт ремонт, тому позволено посмотреть объект.

Явления, сопровождающие появление энлонавтов 
Рассказывалось ещё, что животные лишались покоя при появлении энлонавта. Встрече с энлонавтом может предшествовать остановка автомобиля: например, 6 ноября 1957 года 3 автомашины встали у Плайя-дель-Рей, Калифорния, как выяснилось, возле окружённого голубым сиянием яйцевидного объекта, из которого появились двое жёлто-зелёнолицых существ более 5 футов высотой в подобиях кожаных брюк и шерстяных свитеров и, если верить трём водителям, стали на английском расспрашивать о них, справились, который час, и улетели, после чего машины вновь заработали. Известны даже случаи похищения людей энлонавтами (случай с Хиллами, с Виллас-Боасом, случай в Паскагуле). Рассказывалось о том, как люди оказывались «внутри» НЛО и встречали там невиданных существ.

Звуки, исходящие от энлонавтов 
В разных странах неоднократно рассказывали, что карликовые энлонавты издавали часто такие звуки: высокие, как у детей голоса (в Канаде), свиное хрюканье, нелюдские, гортанные (?) звуки (Италия), пронзительные звуки, подобные тем, что слышны во время полоскания горла (Франция), «музыкальный» говор (также Франция). Так, парализованный, по рассказам, карликовыми существами из НЛО в середине 1960-х француз Моррис Массе слышал, как из них исходило некое бульканье; ещё некоему итальянцу энлонавт-«карлик» пробормотал нечто вроде: «Dbano da skigyay o dbano». Вообще, это не единичный случай, когда энлонавты «изъясняются» на непонятном людям «языке».

Есть рассказы о том, как энлонавты говорили с «очевидцами» на их родном языке (одному мексиканскому студенту внутри НЛО сообщили на испанском, что обитатели «летающих тарелок» владеют 700 человеческими языками). Карликовые энлонавты разговаривали на родном языке для жителей следующих стран: США, Франции, Бразилии, Великобритании и, конечно же, Италии и Канады. Так, карликовые существа говорили по-испански в Аргентине, Венесуэле и в Мексике, а по-английски говорили в Небраске, Нью-Йорке, в Южной Каролине, Нью-Джерси, в Калифорнии. В Италии они говорили на итальянском. Речь энлонавтов человеческого роста была «услышана» в Италии, США, Новой Зеландии, Перу, Великобритании, Японии, Бразилии, Португалии, Аргентине и на Азорских островах, а в Эстонии они говорили на эстонском. Так, к примеру, вечером 5 ноября 1957 года Рейнгольдт Шмидт доложил шерифу в Керни, Небраска, что один из «людей», скользивших по «полу» неустановленного сигарообразного предмета (двое «мужчин» и две «женщины»), заговорил с ним на родном ему немецком языке. Высокие же существа говорили на итальянском, английском, португальском, французском и испанском языках.

Манера говорить у энлонавтов также различная. «Карлики» могли быть «очень сладкоголосыми», говорить на «совершенном» или же «ломаном» английском. С испанским та же ситуация: на нём энлонавты говорят либо «совершенно» либо «медленно и с трудом». У энлонавтов бывал замечен некий акцент. В Мексике сообщалось о том, что карликовый энлонавт говорил «со странным акцентом», а 12-летний Джон Траско из Теннесси будто бы видел, как низко летящий неизвестный объект сопровождали «люди», люди, говорившие, «словно немецкие солдаты из кинофильма». Карликовые энлонавты, пишут, произносят горловые высокочастотные звуки, энлонавты человеческого роста могут иметь «металлический» голос.

Состояние людей при встрече с энлонавтами 
Частой реакцией на наблюдение подобных существ является страх, оцепенение, невозможность двигаться и что-либо говорить. Но в некоторых случаях указывалось, что энлонавты успокаивали напуганных «очевидцев», и те начинали ощущать неадекватный ситуации комфорт. В некоторых случаях рассказывается о подчинении воли человека энлонавтами. Например, 4 июля 1989 года Вера Прокофьевна, Александра Степановна и дочь последней якобы наблюдали трёх неизвестных, что вели их на «бочку с круглой антенной сверху»: «Мы хотели кричать, но нас словно магнитом притягивало, и сил не было. А когда они смотрели на нас, по всему телу словно иголочками кололо».

В 1965 году в Валенсоле, Франция, фермер Моррис Массе якобы был дистанционно обездвижен появившимися из НЛО большеголовыми «карликами». Рассказы о том, как при встрече с энлонавтами люди становились парализованными, лишались возможности двигаться, не ограничиваются валенсольским случаем. По мнению Валле, на человека так воздействуют посредством особой трубки, направляемой на «очевидца». Массе как раз был обездвижен подобной. 14 августа 1947 года, сообщается, на границе Италии и Югославии зелёнолицые «карлики», сопровождавшие летящий линзовидный объект, заставили Йоханниса ощутить удар тока; то же почувствовал 16 октября 1954 года во Франции некто Робер, парализованный в автомобиле под 4 объектами, что были около в 300 метрах над ним, ему явился силуэт высотой 1 метр 20 сантиметров в свете объектов. В другом случае появившийся из НЛО 90-сантиметровый карлик направил из ящика чёрного цвета луч на двух людей, после чего те умерли (январь 1970 года, Имъярви, Финляндия). Состояние столкнувшихся с энлонавтами людей действительно могло изменяться. Жорж Гатай, «видевший» исчезнувшего на его глазах «человека» в «шлеме» у сверкающего купола, мучился бессонницей, головными болями и потерей аппетита.

Отдельно следует указать случаи, когда «очевидцы» рассказывали, будто энлонавты телепатически им что-то сообщали. Так, в Бразилии в 1954 году некто рассказывал, что видел «двоих людей нормального роста и стройного телосложения, лица коричневатые, без шлемов или касок» и неизвестно откуда «догадался», что им нужен аммиак.

Достоверность сообщений об энлонавтах 
Чаще всего энлонавты являются единичным «свидетелям». Случаются и косвенные доказательства наблюдения ими энлонавтов. К примеру, 1 ноября 1954 года у Ареццо, Италия, появившиеся из-за веретенообразного объекта карлики в подобиях старинных авиационных кожаных шлемов отобрали у Розы Лотти-Дайнелли горшок с цветами — она привела других людей на помощь. Все увидели, как объект улетал, оставляя красно-синий след. Аналогичным образом в Бразилии 23 июля 1947 года коллеги Жозе Хиггинса убежали, испугавшись дискообразного приземляющегося предмета, а уже он сам, как рассказывал, оставшись, вышел на контакт с 3 высокими, в 7 футов, появившимися из объекта существами. Они якобы были большеглазы и безволосы в прозрачных блестящих «одеждах» с «металлическими» параллелепипедами сзади.

Но имеются и сообщения о наблюдении подобных существ, подтверждённые несколькими людьми, чьи показания совпадают, так что можно утверждать, что не все наблюдения энлонавтов вызываются галлюцинациями. Так, 30 сентября 1954 года в Нуатре, Франция, сообщалось, что около 7 людей наблюдало «человека» в «сапогах», «комбинезоне» и «шлеме» с длинным «забралом» возле летающего купола, их показания совпадали. Подозрительным является то, что иногда «очевидцы» появления энлонавтов знакомы друг с другом. Но всё равно есть и совпадающие сообщения независимых свидетелей.

Бывает же, что совпадающие показания нескольких возможных очевидцев могут противоречить показаниям каких-либо других людей. В помянутом уже случае появления неизвестной фигуры из летающего шара 6 июня 1989 года 4 школьника утверждали, что «со стороны Харовска появилась женщина в красном платье и, когда её фигура совпала с силуэтом существа, оба в мгновение исчезли, как и сам шар… А через несколько секунд женщина „проявилась“ за сотню метров в стороне. Она бежала, что-то крича… Тем временем на небе в том же месте появился второй летящий шар. Всё повторилось». Проведенный с «очевидцами» по отдельности следственный эксперимент обнаружил совпадение в мельчайших деталях их показаний, но фигурировавшая в рассказе женщина (как выяснилось, Игушкина) утверждала, что не наблюдала в тот момент ничего из описанного. Другие присутствовавшие в том месте люди (Харичева, Левин) также не отметили ничего необычного.

Бывали случаи, когда упоминаемые «очевидцами» НЛО возле энлонавтов оставляли следы. «Le Figaro» за 13 сентября 1954 года (и не только) сообщало, как рабочий из Карбуля, Франция, 10 сентября, в 2030, будто бы был парализован при попытке остановить двух идущих к НЛО тёмных «карликов» (по его мнению, хулиганов) — ВВС Франции и полиция обнаружила там следы, оставленные каким-то 30-тонным предметом, это были вдавленные шпалы. В августе 1963 года в Бразилии трое людей (двое из них были детьми) сообщали о зависшей над деревьями сфере, в которой якобы увидели гуманоидов, «крутивших ручки и щёлкавших выключателями», один из них якобы даже спустился на землю через возникшее в НЛО отверстие. Рассказывается, что после него остались следы на земле, которые можно было видеть несколько дней.

Происхождение энлонавтов 

Распространённым является мнение, будто энлонавты являются инопланетянами. По сообщениям, энлонавты часто говорят, что прилетели «из космоса»: энлонавты «прибывают» с Венеры, с Марса, с Урана, с других звёздных систем; энлонавты также могут не уточнять место. К примеру, латиноамериканский офицер полиции Андраде заявлял, что его 4 сентября 1967 года замеченный возле дискообразного НЛО «карлик» в серебристом «комбинезоне» призывал отправиться в его мир, что «очень далеко от Земли, гораздо больше её и может принести землянам много пользы». Однако исследователи сообщений о контактах с энлонавтами, а в особенности скептики, отмечают свойства энлонавтов, не согласующиеся с современными представлениями об инопланетянах:
 энлонавты антропоморфны, а в некоторых случаях и вовсе вылитые люди;
 энлонавты не испытывают дискомфорта, находясь в воздухе;
 энлонавты знают человеческие языки;
 есть случаи, когда энлонавты исчезали на глазах «очевидцев»;
 слишком частое, по мнению Валле, приземление НЛО и появление избегающих людей энлонавтов, при том, что обследование Земли с околоземных орбит будет более продуктивным и безопасным;
 поведение энлонавтов не производит впечатление разумного.

Из всего этого некоторые уфологи (Валле, Киль) делают вывод, что хоть энлонавты и существуют, но они не имеют никакого отношения к внеземным цивилизациям. К примеру, Валле в своих книгах («Passport to Magonia», «A Casebook of Alien Contact») приводит аналогии между современными контактами с энлонавтами и старинными встречами с мифологическими и фольклорными персонажами: феями, эльфами, гномами, с джентри, ангелами, суккубами и инкубами.
 
Однако мысль эту можно толковать и по-другому: так, христианский писатель иеромонах Серафим (Роуз), разбирает некоторые показания людей, видевших «энлонавтов», а также старинные истории о встречах с потусторонними существами. Он приходит к выводу, что энлонавты имеют демоническое происхождение. Эта точка зрения является доминирующей для религиозного объяснения феномена.
 
Мысль же о том, что наблюдения энлонавтов вызваны какими-либо психическими расстройствами, не подтверждается (но и не опровергается) медицинскими обследованиями «очевидцев». Любопытно, что упомянутый Валле «очевидец» энлонавта Жорж Гатай предположил, что его видение есть результат проведённого над ним эксперимента правительством какой-либо державы. Жак Валле также подводит к мысли, что НЛО способны вызывать у людей галлюцинации, воздействуя необъяснимым образом на очевидцев. Мало того, что о таком воздействии распространяются упоминаемые им очевидцы, он приводит случай: после столкновения с неопознанным летающим объектом ночью 2 ноября 1971 года в Дельфосе, Канзас, начали странно вести себя овцы и собака, а очевидец, подросток Рональд Джонсон, мучился кошмарами, в которых ему в окно спальни заглядывали неизвестные гуманоиды. Несколько раз родители обнаруживали его кричащим у окна.

Примечания 

Уфология